EGR est un sigle qui peut désigner :
 Exhaust gas recirculation (en français, recirculation des gaz d'échappement), la recirculation d'une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission.

EGR est un code qui peut désigner :
 Eagle Air (Sierra Leone), une compagnie aérienne guinéenne selon le code OACI.